Welsh Open 2009 var en professionell rankingturnering i snooker som spelades mellan den 16 och 22 februari 2009. Turneringen vanns av engelsmannen Allister Carter, hans första rankingtitel i karriären.

Resultat

Slutspel

Kval 
Kvalet spelas mellan den 3 och 6 februari. Mark Williams', Matthew Stevens' och Dominic Dales kvalmatcher kommer att spelas den 16 februari i samband med huvudturneringen, eftersom det är deras hemmaturnering.

 (s) = seedad
 wo = walkover

Externa länkar 
 Turneringens sida på World Snooker

Snookersäsongen 2008/2009
Welsh Open